.                                                         

Тагайский уезд — административно-территориальная единица в Российской империи, существовавшая в 1780—1796 годах. Уездный город — Тагай.

Географическое положение 
Тагайский уезд (Тагаевский уезд) граничит к северу с Буинским; к востоку с Симбирским и Сенгилеевским; к западу с Карсунским, Котяковским, Алатырский уездами. В длину от севера к югу до 105, а в ширину с востока к западу до 35 верст.

История 
Уезд образован в 1780 году в составе Симбирского наместничества, в результате реформы Екатерины Великой, из части территорий Синбирского, Казанского и Сызранского уездов.

В 1796 году упразднён, а территория вошла в состав Алатырского, Буинского, Симбирского и Сенгилеевского уездов Симбирской губернии.

Население 
В 1780 году в 126 населённых пунктов вошедшие в уезд ревизских душ составило 22270 человек.

В 1785 году «в уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска 27.591, женска 28.459 душ».

Административное деление 
Деление на станы и волости не было. На начало учреждения уезда в нём было 126 селений.

Уездные предводители дворянства 

 Плотцов Прокофий Матвеевич, секунд-майор, 1782
 Сабакин Пётр, прапорщик, 1783
 Бабкин Пётр, прапорщик, 1784 
 Нефедьев Степан Гаврилович, ротмистр, 1785 - 1786
 Бестужев Пётр Борисович, гвардии прапорщик, 1788 - 1789 
 Беклемишев Никифор Афанасьевич, подполковник, 1790 
 Нефедьев Степан Гаврилович, ротмистр, 1792
 Беликов Николай Александрович, прапорщик, 1793 - 1796

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 T. Г. Масленицкий  Тагайский уезд // Топографическое описание Симбирского наместничества / , Симбирск, 1785 г.

Ссылки 

 Город Тагай //   /
 Тагайский уезд 1780 г. //  /
 Топографическое описание города Тагая 1785 г. // Масленицкий /
 Топографическое описание Тагайского уезда 1785 г. / Масленицкий /

Уезды Российской империи